Моуэт — английская фамилия

 Моуэт, Брюс (род. 1994) — шотландский кёрлингист
 Моуэт, Генри (1734−1798) — британский моряк, капитан Королевского флота
 Моуат, Оливер (1820−1903) — канадский политик, премьер-министр Онтарио, лейтенант-губернатор Онтарио; принимал участие в Квебекской конференции
 Моуэт, Фарли (1921—2014) — канадский писатель, биолог, борец за охрану природы
 Моуэт, Клэр (род. 1933) — канадская писательница